Анатолий Милка:
 Милка, Анатолий Дмитриевич (1937—2017) — советский украинский геометр.
 Милка, Анатолий Павлович (род. 1939) — российский музыковед.